Benjamin Lauth (1981– ), footballeur allemand.
 Charles Lauth (1836–1913), chimiste français.
 Ernest Lauth (1827–1902), maire de Strasbourg et député au Reichstag.
 Charles-Frédéric Lauth (1865–1922), artiste-peintre français et époux de Aurore Sand (1866-1961), petite-fille de George Sand (1804-1876). 
 Guillaume Lauth (1794–1868), maire de Strasbourg et député français.
 Jules Lauth, un protagoniste de l'Affaire Dreyfus. 
 Reinhard Lauth (1919-2007), philosophe allemand.
 Rose Woldstedt-Lauth (1889–1966), écrivaine alsacienne.
 Thomas Lauth (1758–1826), médecin et anatomiste français.

Homonymie de patronyme